HMW is de naam van twee historische merken van motorfietsen:

 HMW (Haspe)
 HMW (Hallein)